E262:
 Ацетат натрия
 Европейский маршрут E262
Горячий лёд